Список известных носителей-женщин см. Кронберга.

Кро́нбергс () — латышский вариант немецкой и еврейской фамилии Кронберг () с мужским окончанием -s. Известные носители:

 Кронбергс, Андрис (; род. 1951) — латвийский архитектор.
 Кронбергс, Юрис (; 1946—2020) — латышско-шведский поэт и переводчик.